Земля Мері Берд — частина території Антарктиди.
 Мері Берд (англ. Mary Beard, 1 січня 1955) — професор класики в Кембріджському університеті і співробітник Ньюнхем-коледжу.